Marc Hansen peut faire référence à :
 Marc Hansen (né en 1968), homme politique luxembourgeois ;
 Marc Hansen (né en 1971), homme politique luxembourgeois.